Arry est un nom propre qui peut désigner :

 Arry (Moselle), commune française de la Moselle ;
 Arry (Somme), commune française de la Somme ;
 Arry (Calvados), ancienne commune française du Calvados.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France